Pistolet sportowy 25 m kobiet to konkurencja rozegrana 13 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 41 zawodniczek. Każda z nich oddała 60 strzałów (6 serii 10 strzałów). Runda kwalifikacyjna składa się z: części dokładnej - 30 strzałów (6 serii po 5 strzałów) w czasie 30 minut (5 minut na 5 strzałów) oraz części szybkiej - 30 strzałów (6 serii po 5 strzałów) do tarczy obracającej się wzdłuż osi pionowej. Na każdy strzał zawodnik ma 3 sekundy po czym następuje 7 sekundowa przerwa. Strzały są punktowane od 1 do 10 pkt. Do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych zawodniczek. Zawodniczka z Mongolii Otrjadyn Gündegmaa wyrównała rekord olimpijski rundy kwalifikacyjnej. Polskę reprezentowała Sławomira Szpek i Mirosława Sagun-Lewandowska.

OR Rekord olimpijski, PR Runda precyzyjna, RF Runda szybka, Q Kwalifikacja do finału

Runda finałowa 
Finałowa odbywa się jako część szybka i liczy 4 serie po 5 strzałów. Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej i finałowej. Chinka Chen Ying ustanowiła rekord olimpijski.

OR Rekord olimpijski

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008